Die Abkürzung Rgv bezeichnet:
 die Rangiergerätevorschrift der Dienstvorschriften der Deutschen Reichsbahn

Die Abkürzung RGV bezeichnet:
 Ram Gopal Varma (* 1962), südindischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor des Bollywoodkino
 die Raufutter verzehrende Großvieheinheit 
 den Riesengebirgsverein, deutscher Wanderverein
 die Region Rio Grande Valley in Texas

RGV